Granatiere – figura di militare specializzato di fanteria 
 Granatiere – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1907
 Granatiere – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1939 
 Granatiere (F 585) – unità missilistica della Marina Militare italiana